Lilleheden henviser til flere ting:

 Lilleheden Klitplantage
 Lilleheden Station